«Ботанический сад» (белор. Батанічны сад) — художественный фильм.

Сюжет 
Фильм рассказывает о воспитательнице детского дома Александре, с детства влюблённой в киноактёра Алексея Варламова. Судьба даёт возможность им встретиться.

В ролях 
 Игорь Волков — Алексей Варламов
 Татьяна Деллос — Александра
 Виталий Ходин — Глеб Павлов
 Людмила Потапова — Настя
 Владимир Заманский — Пётр Николаевич
 Юлия Мажуго — Наташа
 Алла Пролич — медсестра

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Людмила и Валерий Демины
 Режиссёр: Владимир Гостюхин
 Оператор: Александр Абадовский
 Художник: Владимир Гавриков, Алим Матвейчук

Награды 
Фильм награждён в 1997 году дипломом «За лучшую главную мужскую роль второго плана» исполняемую Владимиром Заманским на МКФ «Золотой Витязь—97».

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Белоруссии 1997 года